

Patronímic 
Riley o O'Riley :

 Alex Riley 
 Ali Riley (1997-), futbolista de Nova Zelanda;
 Amber Riley (1986-), cantant i actriu nord-americana;
 Andrew Riley (1988-), atleta jamaicà;
 Andy Riley (1970-), autor i dibuixant britànic;
 Ben Riley (1933-2017), bateria de jazz nord-americà;
 Bill Riley (1950-), jugador canadenc d'hoquei sobre gel;
 Billy Lee Riley (1933-), cantant i guitarrista nord-americà de rock n'roll;
 Bob Riley (1944-), polític nord-americà;
 Bob Riley (1948-), jugador de bàsquet francoamericà;
 Boots Riley (1971-), raper, productor i director nord-americà;
 Brad Riley (1974-), jugador de bàsquet de Nova Zelanda;
 Bridget Riley (1931-), artista britànica;
 Charles Valentine Riley (1843-1895), entomòleg nord-americà d’ascendència britànica;
 Charlotte Riley (1981-), actriu britànica;
 Daniel Riley (1916-1984), polític canadenc;
 Dave Riley (1960-2019), músic de rock nord-americà;
 Elaine Riley (1917-2015), actriu de cinema i televisió nord-americana;
 Ellen Riley (1859-1904), compositora anglesa.
 Eric Riley (1970-), jugador de bàsquet nord-americà;
 Frank Riley (1915-1996), escriptor nord-americà de ciència-ficció;
 Gordon Arthur Riley (1911-1985), oceanògraf nord-americà;
 Gregory J. Riley, historiador i teòleg;
 Harold Riley (1934-), pintor, gravador i litògraf britànic
 Herbert Parkes Riley (1904 - ???), botànic nord-americà;
 Jack Riley (1919-), jugador canadenc de Hoquei sobre gel, president de la Lliga Americana d'hoquei;
 Jack Riley (1935-2016), actor nord-americà;
 James Riley (1982-), futbolista nord-americà;
 Jeannie C. Riley (1945-), cantant nord-americana;
 Jimmy Riley (1954-2016), cantant jamaicà de ska jamaicà, rocksteady i reggae;
 John Winchell Riley, Jr. (1908-), sociòleg nord-americà;
 Joseph Harvey Riley (1873-1941), ornitòleg nord-americà;
 Larry Riley  (1952-1992), actor estatunidenc;
 Llewellyn Riley (1972-), futbolista de Barbados;
 Lucinda Riley (1968-2021), autora irlandesa de ficció històrica;
 Marc Riley (1961-), músic britànic, crític musical i presentador de ràdio;
 Martin Riley (1954-), jugador de bàsquet canadenc;
 Michael Riley (1962-), actor canadenc;
 Mike Riley (1964-), antic àrbitre de futbol anglès;
 Neville O'Riley Livingston (1947-2021), cantautor jamaicà;
 Pat Riley (1945-), jugador i entrenador de bàsquet nord-americà;
 Richard Riley (1933-), polític nord-americà;
 Sam Riley (1980-), actor anglès;
 Samantha Riley (1972-), nedadora australiana;
 Talulah Riley (1985-), actriu anglesa;
 Ted Riley (1933-), polític nord-americà;
 Teddy Riley (1967-), cantant i productor nord-americà de hip-hop i R&B;
 Terry Riley (1935-), compositor nord-americà;
 Tom Riley (1981-), actor britànic.

Economia 
 Riley, marca de cotxes britànica que ha desaparegut.
 Riley&Scott, equip de carreres nord-americà.
 Riley Technologies, productora de xassís Daytona Prototype.

Topònim 
 Riley, cràter de Venus;
 Riley, municipi d'Indiana als Estats Units;
 Riley, municipi de Kansas als Estats Units.
Pàgines de desambiguació